CXL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Calexico International, Calexico (California), Stati Uniti